Antiquity, revue scientifique consacrée à l'archéologie
 , revue historique de Society for American Archaeology
 , revue académique